Lah peut désigner :
Lah, une commune du département de Kona au Burkina Faso
Lah, une commune du département de Yaba au Burkina Faso

Homonymie de localités